Agrotis aragonensis är en fjärilsart som beskrevs av Karl Schawerda 1934. Agrotis aragonensis ingår i släktet Agrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
aragonensis